Сэндберг:
 Сэндберг, Карл (6 января 1878 — 22 июля 1967) — американский поэт, историк, романист и фольклорист, лауреат Пулитцеровской премии (1940, 1951).
 Сэндберг, Шерил Кара (родилась 28 августа 1969) — американская предпринимательница, работающая COO в Facebook.

См. также